ε Лиры (Эпсилон Лиры, ε Lyr / ε Lyrae) — кратная звезда в созвездии Лиры. Состоит по крайней мере из четырёх компонентов и находится на расстоянии 162 световых лет (50 пк) от Солнца.

Это одна из самых хорошо изученных звёзд. Два её компонента видны даже в бинокль как две белые звезды, разделённые промежутком в 3,5 угловых минуты. Северный компонент обычно называют Эпсилон 1 (ε1), а южный компонент — Эпсилон 2 (ε²). Оба компонента, в свою очередь, состоят из двух звёзд и разрешаются в небольшой телескоп: угловое расстояние между подкомпонентами ε1 2,8 секунды, а для ε2 — 2,2″. Все четыре звезды по массе и спектральному классу похожи на Сириус:

Орбитальный период ε1 и ε² составляет около 244 тысяч лет. Звёзды системы ε1 имеют орбитальный период 1200 лет, у системы ε² — 720 лет.

См. также 
 Звёздная система
 Двойная звезда
 BD−22°5866

Примечания

Ссылки 
 Астронет
 Epsilon Lyrae
 Epsilon Lyrae

Четверные звёзды